Gaius Ateius Capito – trybun rzymski z 55 p.n.e.
 Gaius Ateius Capito (zm. 22) – prawnik rzymski